Classe Nautilus (incrociatore)
 Classe Nautilus (sommergibile 1911)
 Classe Nautilus (sottomarino)